Айзенштейн — фамилия. Известные носители:
 Айзенштейн, Даниэл (Daniel Eisenstein, род. 1970) — американский физик-теоретик и астрофизик.
 Айзенштейн, Елена Оскаровна (род. 1962) — литературовед.
 Айзенштейн, Ишия Абрамович (1905—1986) — почётный гражданин Ташкента, инициатор установки в городе Курантов, ставших впоследствии одним из символов города.
 Айзенштейн, Константин Александрович (Копель Аврумович) — русский теоретик в области коммерции (рекламы, страхования), публицист, кандидат коммерческих наук.
 Айзенштейн Марк Давидович (род. 1930) — украинский советский экономист, доктор экономических наук.
 Айзенштейн, Моисей Иосифович (позже Михаил Осипович Эйзенштейн; 1867—1920) — русский гражданский инженер и архитектор.
 Айзенштейн, Семён Моисеевич (1884—1962) — пионер радиотехники в России, на Украине, в Польше и Англии.
 Айзенштейн, Эмиль Михайлович (род. 1935) — химик-технолог, профессор, доктор технических наук. См. также 
 Эйзенштейн